Die Qualifikation zur U-19-Fußball-Asienmeisterschaft 1980 wurde ausgetragen, um die fünf Teilnehmer an der Endrunde zu ermitteln. Die 15 gemeldeten Mannschaften wurden in zwei regionale Gruppen eingeteilt. Die Spiele fanden zwischen dem 1. und 21. Dezember 1979 statt.

Gruppe 1 
Die Gruppe 1 spielte vom 12. bis 21. Dezember 1979 in Dhaka (Bangladesch). Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppe 2 
Die Gruppe 2 spielte vom 1. bis 14. Dezember 1979 in Manila (Philippinen). Die beiden Finalisten und der Sieger des Spiels um den dritten Platz qualifizierten sich für die Endrunde.

Staffel A

Staffel B

Play-Offs

Ergebnis 
Katar, Bangladesch, Südkorea, Japan und Thailand qualifizierten sich für die Endrunde.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1980 auf rsssf.com (englisch)

Qualifikation 1980
Fußballveranstaltung 1979
Fußball (Bangladesch)
Fußball (Philippinen)
Sportveranstaltung in Dhaka
Sportveranstaltung in Manila